UK Championship 2013, eller williamhill.com UK Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades i Barbican Centre i York, England mellan den 26 november och 8 december 2013.

Formatet ändrades till detta år. Inget kval hölls, istället gick de 128 främsta på världsrankingen direkt in i omgång 1. Sju av de 128 rankade spelarna deltog inte i turneringen och platserna erbjöds istället till sju amatörer.

Neil Robertson vann sin nionde rankingtitel genom att besegra Mark Selby med 10–7 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman ökade från 625 000 till 700 000 GBP med ett extra pris på totalt 55 000 pund för eventuella maximumbreak. Fördelningen var som följer:
{| 
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=100 | 150 000
|-
| • Tvåa || align=right | 70 000
|-
| • Semifinal || align=right | 30 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 20 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 12 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 9 000
|-
| • Sista 64 || align=right | 3 000
|-
| • Högsta break || align=right | 4 000
|-
| Summa || align=right | 700 000
|-
|
|-
| width=100 | Maximumbreak || align=right width=100 | 55 000
|}

Resultat

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Final

Referenser

Källor
snooker.org

2013 i Storbritannien
2013
Snookersäsongen 2013/2014